Barb Wire (komiks)
 Żyleta (film) (org. Barb Wire)